Nasty Boys (schurken), een groep schurken uit comics van Marvel
 Nasty Boys (film) (1989), een Amerikaanse tv-film
 Nasty Boys (televisieserie) (1990), gebaseerd op de film